Премія Олександра фон Гумбольдта — наукова премія, що присуджується в Німеччині.

Заснована 1860 року Фондом Гумбольдта. Покликана сприяти науковому співробітництву між іноземними та німецькими науковцями, розвивати
міжнаціональний та культурних діалог між вченими світу.

Джерела 
 Offizielle Webseite bei der Alexander von Humboldt-Stiftung
 Alexander von Humboldt Foundation
 University of Aarhus
 В. Г. Абліцов. Наука України у світовому інформаційному просторі. К.: 2010.

Премії Німеччини
Наукові нагороди Німеччини